Quezelia är ett släkte av svampar. Quezelia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Quezelia